Miejscowości w USA:
 Hawthorne – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Hawthorne – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Alachua
 Hawthorne – jednostka osadnicza w stanie Nevada, w hrabstwie Mineral
 Hawthorne – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Passaic
 Hawthorne – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 Hawthorne – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas
Gminy w USA:
 Hawthorne (ang. Hawthorne Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie White
 Hawthorne (ang. Hawthorne Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas

Inne
 Eksperyment Hawthorne
 Hawthorne (serial telewizyjny)